Allsvenskan (1975) była 51. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 12 kwietnia, a zakończył się 26 października. Liga liczyła 14 zespółów. Tytuł obroniła drużyna Malmö FF. Tytuł króla strzelców zdobył Jan Mattsson, który w barwach Östers IF strzelił 31 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1975 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1975 w Szwecji